О́лех () — польская фамилия.

Известные носители:
 Олех, Артур (1940—2010) — польский боксёр, серебряный призёр Олимпийских Игр в Токио (1964) и в Мехико (1968) в наилегчайшем весе. Брат-близнец боксёра Збигнева Олеха.
 Олех, Ежи (1757—1820) — мазурский поэт, издатель, переводчик, педагог, лютеранский священнослужитель.
 Олех, Збигнев (1940—2008) — польский боксёр-профессионал. Брат-близнец боксёра Артура Олеха.
 Олех, Леонид Григорьевич (род. 1929) — советский и российский философ, профессор Ивановского и Новосибирского университетов, заслуженный деятель науки РФ (1996).
 Олех, Сергей Георгиевич (1965—2017) — советский и украинский актёр.
 Олех, Чеслав (1931—2015) — польский математик, иностранный член Академии наук СССР (1988).